Саби́на Альфре́довна Шари́пова (; родилась 4 сентября 1994 года в Ташкенте, Узбекистан) — узбекская теннисистка; победительница  двадцати одного турнира ITF (15 — в одиночном разряде, 6 - в парном разряде).
12 ракетка мира среди юниоров. 
Мастер спорта международного класса.

Общая информация 
Сабина в теннисе с восьми лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Узбекистана